Хосе́ Пади́лья (; 4 декабря 1955 — 18 октября 2020) — испанский диджей и продюсер музыки в стиле эмбиент.

Биография 
Больше всего он известен работой в качестве диджея в баре Café del Mar на острове Ивиса и считался ответственным за популяризацию электронной музыки чил-аут.

Родился в Барселоне, Падилья переехал на Ивису в 1975 году, став резидентом Café del Mar в 1991 году. В 1994 году подготовил первый сборник Café del Mar для лейбла React. Серия в данный момент состоит из 14 сборников и определенного количества связанных сборников, также она положила начало созданию собственного одноименного лейбла. Падилья выбирал треки для первых шести сборников, а также для памятного издания 20th Anniversary.

Хотя несколько треков Падильи присутствуют в различных сборниках, он издал свой первый альбом Souvenir только в 1998 году на лейбле Mercury Records. Диск является результатом сотрудничества нескольких chill-out музыкантов, включая Ленни Ибисарре и Пако Фернандеса. Его второй альбом Navigator был издан в 2001 году.

Падилья оставался резидентом в Café del Mar, а также гастролировал по миру. В последнее время он издавал серию сборников, не связанную с Café del Mar под названием Bella Musica.

Второй альбом диджея Navigator, выпущенный в 2001 году, был удостоен «Грэмми» в категории «Лучший инструментальный альбом».

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Блог музыканта

Продюсеры Испании